Bechhofen peut désigner :
 Bechhofen, une commune de Bavière en Allemagne ;
 Bechhofen, une commune de Rhénanie-Palatinat en Allemagne.